Unbekannte oder unbekannte Größe steht für:

 zu bestimmende Variable in Gleichungen, siehe Gleichung #Einteilung nach gesuchten Unbekannten
 fester, aber unter Umständen nicht bekannter Wert, siehe Parameter (Mathematik)

Der Unbekannte steht für:
 Der Unbekannte, Novelle von Heinrich Mann (1905), siehe Stürmische Morgen #Der Unbekannte
 Der Unbekannte (1912), österreichischer Film von Luise Fleck
 Der Unbekannte, Alternativtitel von Das unheimliche Haus (1916)
 The Unknown – Der Unbekannte, US-amerikanischer Film von Tod Browning (1927)
 Der Unbekannte (1978), deutscher Fernsehfilm von Hartmut Griesmayr

Die Unbekannte steht für:
 Die Unbekannte (Oper), auch Die Fremde, italienisch La straniera, von Vincenzo Bellini (1829)
 Die Unbekannte (Gemälde) von Iwan Kramskoi (1883)
 Die Unbekannte (1921), Novelle von Bruno Frank, siehe Werke von Bruno Frank #Die Unbekannte
 Die Unbekannte (Roman) von Reinhold Conrad Muschler (1934)
 Die Unbekannte (1936), Film von Frank Wisbar
 Die Unbekannte (1966), Film von Sergio Gobbi
 Die Unbekannte (2006), italienisch-französischer Film von Giuseppe Tornatore
 Die Unbekannte Größe, Roman von Hermann Broch (1933)

Siehe auch:
 Ein Unbekannter rechnet ab (Film von Peter Collinson 1974)

 Variable (Begriffsklärung)